La statue de Notre-Dame de Nazareth de l'église Notre-Dame-de-Nazareth à Plancoët, une commune du département des Côtes-d'Armor dans la région Bretagne en France, date du . La sculpture en granite est classée monument historique au titre d'objet depuis le .

Bibliographie 
 Le Patrimoine des Communes des Côtes-d’Armor. Flohic Editions, volume 2, Paris 1998, , .

Références 

Monument historique classé au titre objet dans les Côtes-d'Armor
Monument historique classé en 1956
Sculpture du XVIe siècle
Sculpture en France
Plancoët